Vijayanagara (stad), een ruïnestad in zuidelijk India
 het Vijayanagararijk dat vanuit deze stad werd opgebouw